Иоганн Никель (1863—1924; ) — немецкий и польский католический  и ; доктор теологии.

Биография

Иоганн Никель родился 28 октября 1863 года в городе Жоры (Силезское воеводство, Польша). Изучал теологию и восточные языки сначала во Вроцлавском университете (1881-1884), затем продолжил обучение в университете Вюрцбурга (1884-1890). В Вюрцбурге он также написал свою докторскую диссертацию «Ветхий Завет» о Херувиме и Серафиме, который был опубликован во Вроцлаве в 1890 году.

26 июня 1886 года во Вроцлаве И. Никель был рукоположён в священники . В 1886-1890 годах работал куратором в Оленице, а затем в Хожуве. В 1890-1897 годах он работал учителем в гимназиях Глубчице, Нысе и Вроцлава. 

В 1897 году он начал работать доцентом экзегетики (кафедра библейских наук) во Вроцлавском университете и некоторое время спустя стал ординарным профессором католического теологического факультета в Бреславльском университете. 

В 1907 году Иоганн Никель был назначен консультантом Папской библейской комиссии. В 1913 году он стал каноником, а в 1921 году - начальником кафедрального собора. 

С 1914 по 1921 год он был председателем Силезской ассоциации святого Бонифация.

Помимо этого Никель стоял во главе периодических печатных изданий «Altestamentliche Abhandlungen» и «Biblische Zeitfragen», а также занимался социальными вопросами в меру сил и возможностей помогая людям в трудных ситуациях. 

Иоганн Никель умер 28 июня 1924 года в городе Бреслау.

Никель был признанным экспертом в областях, которые он выбрал - Ветхий Завет и социальные проблемы. Об этом свидетельствуют многочисленные публикации, которые до сегодняшнего дня не утратили своей ценности. На протяжении всей своей жизни он работал над адаптацией научных результатов современной экзегетики к преподаванию в католической церкви.

Избранная библиография
 
 Nauka Starego Testamentu o Cherubinach i Serafinach, 1890 Würzburg
 Pogańskie narody starożytności i ich nastawienie do obcych religii, 1891
 Tolerancja religijna starożytnych ludów pogańskich, 1891
 Prawo społeczne Niemieckiej Rzeszy w minionej dekadzie, 1891
 Polityka socjalna i ruchy społeczne starożytności, 1892
 Monoteizm Izraela z czasów przedbabilońskich, 1893
 Ogólna historia kultury, 1895
 Dzieło historyczne Herodota w świetle asyrologii, 1896
 Herodot a badania pisma klinowego, 1896
 Odtworzenie żydowskiej wspólnoty po okresie babilońskim, 1900
 Prawa Rzeszy o ubezpieczeniach chorobowych, wypadkowych i inwalidzkich, 1901
 Biblia a Babel, 1903
 Księga Rodzaju a badania pisma klinowego, 1903
 Nowe źródła najstarszej historii żydowskiej diaspory, 1906
 Biblijne pytania naszych czasów, 1908 Münster
 Stare i nowe ataki na Stary Testament, 1908
 Wiarygodność Starego Testamentu w świetle Bożej inspiracji, 1908
 Źródło starotestamentalnej wiary w Boga, 1908
 Biblijna prehistoria, 1909
 Mojżesz i jego dzieło, 1909
 Historia Izraela od Jozuego do końca wędrówki, 1910
 Historia Patiarchów, 1912
 Historia Izraela od Egiptu do Chrystusa, 1916
 Rozprawy starotestamentowe, 1909 Münster
 Historyczny charakter Księgi Rodzaju, 1909
 Stary Testament a porównywalna historia religii, 1911
 Stary Testament a miłość bliźniego, 1913
 Używanie Starego Testamentu w kazaniu, 1913
 List do Hebrajczyków, 1914
 Wprowadzenie do Starego Testamentu, 1917
 Starotestamentowe kazania, 1917 Paderborn
 Nowy tekst Ninkarrak, 1918
 Wybór starotestamentowych tekstów, 1919
 Biblijna archeologia, 1919.

Примечания

Ссылки 
 NIKEL, Johannes .

Выпускники Вюрцбургского университета
Выпускники Вроцлавского университета
Преподаватели Вроцлавского университета
Католические богословы
Доктора богословия
Каноники вроцлавские
Католические священники Германии